Le qualificazioni del singolare  maschile dell'Open di Francia 2014 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Paolo Lorenzi (qualificato)
  Julian Reister (secondo turno)
  Evgenij Donskoj (secondo turno)
  Blaž Rola (ultimo turno)
  Gō Soeda (primo turno, ritirato)
  Andreas Haider-Maurer (qualificato)
  Tim Smyczek (ultimo turno) 
  Diego Schwartzman (qualificato)
  Peter Gojowczyk (ritirato, secondo turno)
  Michael Berrer (secondo turno) 
  Malek Jaziri (secondo turno)
  Andrej Kuznecov (ultimo turno)
  Denis Kudla (primo turno) 
  Guido Pella (secondo turno)
  Blaž Kavčič (secondo turno)
  Frank Dancevic (ultimo turno)
  Horacio Zeballos (secondo turno)
  Andreas Beck (qualificato)
  Damir Džumhur (qualificato)
  Thiemo de Bakker (primo turno)
  Ryan Harrison (secondo turno)
  Daniel Evans (primo turno)
  Tatsuma Itō (primo turno)
  Adrian Ungur (primo turno)
  Máximo González (secondo turno)
  Ričardas Berankis (ritirato, ultimo turno)
  Peter Polansky (qualificato) 
  Samuel Groth (ultimo turno)
  Yūichi Sugita (primo turno)
  Gerald Melzer (secondo turno)
  Marsel İlhan (secondo turno) 
  Facundo Bagnis (qualificato)

Qualificati 

  Paolo Lorenzi
  Peter Polansky
  Laurent Lokoli
  James Ward
  Ante Pavić
  Andreas Haider-Maurer
  Miloslav Mečíř, Jr.
  Diego Schwartzman
  Simone Bolelli
  Damir Džumhur
  Facundo Bagnis
  Gastão Elias
  Andreas Beck
  Andrea Arnaboldi
  James Duckworth
  Potito Starace

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Sezione 9

Sezione 10

Sezione 11

Sezione 12

Sezione 13

Sezione 14

Sezione 15

Sezione 16

Note 
 

Open di Francia 2014
ATP World Tour 2014